Die polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1990 war die 46. Austragung dieses Wettbewerbs. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von BBTS Włókniarz Bielsko-Biała, während sich der Titelverteidiger WKSz Legion Warszawa mit dem vierten Platz begnügen musste. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde der Wettbewerb nicht im üblichen Ligensystem mit Auf- und Abstieg gespielt, stattdessen waren die 36 Teilnehmer (von denen 33 antraten) der I liga und II liga des Vorjahrs für ein Turnier im Schweizer System mit anschließendem Play-off spielberechtigt. Ursprünglich war geplant, 1991 wieder zum Ligensystem zurückzukehren, so dass 10 Plätze für die I liga und 14 für die II liga ausgespielt wurden, allerdings wurde die Planung später verworfen und auch 1991 im Schweizer System gespielt.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1990.

Modus 

Der Wettbewerb war unterteilt in eine Vorrunde und Play-off-Wettkämpfe. Die Mannschaftsstärke betrug sechs Bretter, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden.

Vorrunde 

Die 33 Mannschaften spielten in der Vorrunde sechs Runden im Schweizer System. Über die Vorrundenplatzierung entschied zunächst die Summe der Zusatzpunkte aus der polnischen Jugendmannschaftsmeisterschaft (15 % der dort in der Vorrunde erreichten Punkte, aufgerundet auf halbe Punkte; ein Punkt für Mannschaften, die nicht an der Jugendmannschaftsmeisterschaft teilnahmen) und der Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Brettpunkte und anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (drei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage). Aufgrund der ungeraden Teilnehmerzahl erhielt in jeder Runde eine Mannschaft ein Freilos, dieses wurde mit 3 Brettpunkten und 2 Mannschaftspunkten gewertet.

Play-off 

Das Play-off bestand aus fünf Gruppen, bei einem Unentschieden im Play-off galt die Mannschaft mit der besseren Vorrundenplatzierung als Sieger.

In der Gruppe A spielten die ersten Acht der Vorrunde im K.-o.-System. Dabei wurde auch der dritte Platz ausgespielt, während die Plätze 5 bis 8 nach dem Ergebnis des Viertelfinales (und bei Gleichstand nach der Vorrundenplatzierung) vergeben wurden. Alle Teilnehmer der Gruppe A sollten für die I liga 1991 qualifiziert sein.

In der Gruppe B spielte der Neunte der Vorrunde gegen den Zwölften und der Zehnte gegen den Elften. Die Sieger der beiden Wettkämpfe sollten sich für die I liga 1991 qualifizieren, die Verlierer für die II liga.

In der Gruppe C wurden die Mannschaften, die in der Vorrunde die Plätze 13 bis 24 belegten, derart gegeneinander gesetzt, dass für jeden Wettkämpfe die Summe der Vorrundenplatzierungen 37 ergab. Die sechs Sieger und der beste Verlierer (hier war zunächst das Ergebnis im Play-off und anschließend die Vorrundenplatzierung maßgeblich) sollten für die II liga 1991 qualifiziert sein, die übrigen fünf Verlierer spielten weiter in der Gruppe E.

In der Gruppe D wurden die Mannschaften, die in der Vorrunde die Plätze 26 bis 33 belegten, derart gegeneinander gesetzt, dass für jeden Wettkämpfe die Summe der Vorrundenplatzierungen 59 ergab. Die Sieger spielten weiter in der Gruppe E.

In der Gruppe E spielten die Verlierer (mit Ausnahme des besten Verlierers) aus der Gruppe C, der 25. der Vorrunde und die vier Gewinner der Gruppe D einen Wettkampf. Die Sieger der fünf Wettkämpfe sollten sich für die II liga 1991 qualifizieren.

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 15. bis 24. September in der Landwirtschaftsuniversität (Akademia Techniczno-Rolnicza) in Bydgoszcz gespielt.

Vorrunde

Abschlusstabelle 

Anmerkung: Die sechs Letzten hatten jeweils ein Freilos.

Entscheidungen

Fortschrittstabelle

Play-off

Gruppe A

Übersicht

Entscheidungen

Gruppe B

Übersicht

Entscheidungen

Gruppe C

Übersicht

Entscheidungen

Gruppe D

Übersicht

Entscheidungen

Gruppe E

Übersicht

Entscheidungen

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Schachveranstaltung 1990
Sportveranstaltung in Bydgoszcz
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Schach 1990